Trottier est un nom de famille français et canadien. Il est l'un des noms les plus courants au Québec. Une famille Trottier, venue de France, s'est installée au Québec dès le .

Histoire des premiers Trottier au Québec 
Le premier ancêtre en Nouvelle-France est Jules Trottier, né vers 1591 à Igé (Orne), « engagé » au Canada par contrat à La Rochelle du , arrivé en Amérique vers 1646, charpentier de gros œuvres et laboureur. Il a immigré avec sa famille : sa femme Catherine Loiseau et ses enfants Gilles Trottier (né vers 1628), Julien Trottier (baptisé à Igé le ), Antoine Trottier (baptisé à Igé le ), Pierre Trottier (baptisé à Vaunoise (Orne) le ) et Jean-Baptiste Trottier, né in navibus.

Personnalités 
 Bernard Trottier (né en 1932), grand pionnier du ski au Québec ;
Bryan Trottier (né en 1956), joueur de hockey sur glace canadien, frère aîné de Bryan et de Rocky ;
Denis Trottier (né en 1952), homme politique canadien et député québécois ;
Dominique Trottier (né en 1976), journaliste et écrivain canadien ;
Éric Trottier (né en 1965), journaliste québécois ;
Lorne Trottier (né en 1948), entrepreneur canadien, fondateur de la société Matrox ;
Maxine Trottier (née en 1950), écrivaine américaine ;
Monty Trottier (né en 1961), joueur de hockey sur glace canadien, frère aîné de Rocky et frère cadet de Bryan ;
Pierre Trottier (né en 1925), écrivain canadien ;
Pierre Trottier (1756-1838), homme politique français ;
Rocky Trottier (né en 1964), joueur de hockey sur glace canadien, frère cadet de Bryan et Rocky ;
Yves Trottier (né en 1973), écrivain canadien.
Richard Trottier (né en 1948), musicien du groupe québécois Les Différents. Fondateur et entraîneur au gym Chez Trottier. Cutluriste.
Steve Trottier (né en 1978), auteur, compositeur, interprète. Propriétaire du plus vieux centre de conditionnement québécois appartenant toujours à la même famille de propriétaire. Champion figure art martiaux libre. Champion canadien en BMX 6 ans.

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des noms de famille les plus courants au Québec

Références 

Homonymie de patronyme